Гаплогруппа F2a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 F2a2
 F2a3
 F2a3a
 F2a4
 F2a4a
 F2a5
 F2a5a
 F2a6
 F2a7
 F2a8
 F2a-a
 F2a1

Распространение

Кавказ 
 Северный Кавказ (208) — 0,05 %

Палеогенетика

Бронзовый век 
DSKC (Керексуры и Оленные камни)
 ARS004 | 2006-6 — Khövsgöl — Арбулаг, Хувсгел, Монголия — 1211-901 calBCE (2857±54 BP) — М — Q1a2 (Q-L942; Q-M346) ⇒ Q-BZ180 # F2a.

Железный век 
Пазырыкская культура
 Кош-Агачский район, Республика Алтай, Россия — 4th–3rd c. BCE
 SEB 96 K1 — Себыстей — М — F2a.
 U2_1* — Уландрык 2, курган 1 — F2a.
 U2_2 — Уландрык 2, курган 2 — F2a.

Империя Хань
 YX–M15 | M15 — Yixi — Линьцзы, Цзыбо, Шаньдун, Китай — 2300–1800 BP — Ж — F2a.

Средние века 
Мадьяры
 KEII/14 | Karos2/14 — Karos-Eperjesszög II/grave 14 — , Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия — 890–950 AD — М — N-Tat (N3a4-Z1936 > Y13850) # F2a.

Кидани
 ZAA003 | AT-953 — Заан Хошуу (Zaan-Khoshuu) — Булган (аймак), Монголия — 1015-1153 CE (980±20 BP) — Ж — F2a.

Монголы
 DUU002 | AT-407 — Дуулга-Ул (Duulga Uul) — Хэнтий, Монголия — 1214-1270 CE (797±20 BP, MAMS-41134) — М — R1a1a1 (R-Page7; R-M417) # F2a.

Примечания

Публикации 
2000
 
2004
 
2017
 
2018
 
 
2020
 
 
2021

Ссылки 
 
 F2a – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа F2 (мтДНК)